Râul Corbu se poate referi la:

 Corbu - afluent al Bistricioarei
 Corbu - râu din zona litoralului Mării Negre

 Râul Corbu, Boia Mică
 Râul Corbu, Chițiu
 Râul Corbu, Crevedia
 Râul Corbu, Preluci
 Râul Corbu, Râul Lung
 Râul Corbu, Sebeș
 Râul Corbu, Sighiștel
 Râul Corbu, Someșul Mare

Altele 
 Râul Corbul Ucei
 Râul Corbul Viștei

Vezi și 
 Corbu (dezambiguizare)

 Râul Corbeni
 Râul Corbului
 Râul Corboaia
 Râul Corbeasca
 Râul Corboșești

 Râul Valea Corbului
 Râul Izvorul Corbului
 Pârâul Corbului, Olt

Toponime românești